MES steht für:
 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure, synthetischer pH-Puffer
 Flughafen Polonia (Medan) (IATA-Code), indonesischer Flughafen
 Mesaba Airlines (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft
 Kfz-Kennzeichen, Deutschland: Kreis Meschede und Hochsauerlandkreis (auslaufend)
 Magnetischer Eigenschutz, Anlagen zur Verringerung der magnetischen Signatur auf Kriegsschiffen und -booten
 Manufacturing Execution System, Systemlösung bzw. Software zur effizienten Steuerung der Fertigung in der Industrie
 Marine Evacuation System, Vorrichtungen für das Verlassen eines Schiffes im Seenotfall
 Marx-Engels-Stiftung, politischer DKP-naher Verein in Wuppertal
 Masar-e Scharif, Einsatzort der ISAF
 Massenerhaltungssatz, Erhaltungssatz im Bereich der Chemie
 Master of European Studies, interdisziplinärer Studiengang
 Materialerhaltungsstufe, bei technischer Überprüfung und Wartung von Kraftfahrzeugen und Gerät
 Mecetroniumetilsulfat, Händedesinfektionsmittel
 Mehrzweckeinsatzstock, Tonfa, Bezeichnung in einigen Länderpolizeibehörden
 Mesitylen, Mesityl, Derivat des Benzols
 Munitionserwerbsschein, waffenrechtliche Erlaubnis
 Marconi Electronic Systems, Fusionspartner von British Aerospace zu BAE Systems
 Mobile Earth Station, siehe Mobile Erdfunkstelle
 Medium Edison Screw, harmonisierter Glühlampensockel-Standard (ANSI und IEC): E26 (Nordamerika), E27 (Europa)
 Subsets von Unicode:
 MES-1 (335 Zeichen, nur lateinische Schriftzeichen)
 MES-2 (1062 Zeichen, lateinische, griechische und kyrillische Schriftzeichen)
 MES-3A (über MES-2 hinausgehende, umfangreichere Zeichensätze)
 MES-3B (über MES-2 hinausgehende, umfangreichere Zeichensätze)

MES als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Meschede (auslaufend)

Mes steht für:
 Mesolith (Whitney-Evans-Code), felsbildendes Mineral

Mes ist der Familienname folgender Personen:
 Gherardus Mes (aktiv um 1561), franko-flämischer Komponist der Renaissance
 Margaretha Gerarda Mes (1905–1959), südafrikanische Botanikerin
 Peter Mes (* 1943), deutscher Rechtsanwalt und Rechtswissenschaftler

mes steht für:
 Masmaje (ISO-639-3-Code), ost-tschadische Sprache

Siehe auch:
 Mees
 Mess (Begriffsklärung)
 Meß

Abkürzung